Цібере — поширене на Закарпатті українське прізвище. Етимологічно вказує на так званий «закарпатський квас» — ціберей.

 Цібере Василь Михайлович — український педагог та художник.
 Цібере Павло Петрович — правник, дипломат, політичний та культурний діяч.

Українські прізвища